Арка Адриана может означать:
 Арка Адриана — арка в Афинах, Греция
 Арка Адриана (Джараш) — арка в Джараше, Иордания
 Арка Адриана (Капуя) — арка в Капуе, Италия